Hauptstadtporno ist der Name einer deutschen Pornoserie des Labels Magmafilm. Als Regisseur fungiert Tim Grenzwert. Seine Frau Maria Mia begleitet die jeweiligen Szenerien. Die Serie wurde vom Erotic Lounge Awards 2014 zur besten Pornoserie gekürt.

Folgen 

 2012: Hauptstadtporno 1. Mit Jill Diamond, Lexa Velvet, Joelyne, Candy White, Kookie Ryan, Jason Steel, Maria Mia
 2013: Hauptstadtporno 2. Mit Pint Eastwood, Fash, Alexa Star, Mareen de Luxe, Ashley, Lilly Ladina, Johnny, Kikki La Belle, Ethan Schmitt, Vanessa Voxx, Maria Mia, Tim Grenzwert, Mia de Berg
 2013: Hauptstadtporno 3. Mit Maria Mia, Tim Grenzwert, Pornfighter Long John, Rachel Foxxx, Pornbabe Tyra, Alexa Come, Josy Black, Ethan Schmitt, Lulu Lüstern, Hubber, Pint Eastwood
 2013: Hauptstadtporno 4. Mit Maria Mia, Celina Davis, Natalie Bisous, Kelly Kaos, Steve Yard, Jean Pallett, Violette Price, Martins Horn, Jason Steel, Ethan Schmitt, Tim Grenzwert, Frank Fux
 2014: Hauptstadtporno 5. Mit Darsteller: Lena Nitro, Conny Dachs, Ethan Schmitt, Holly Hunter, Pornfighter Long John, Aviva Rocks, Roxxy X, Maria Mia, Ringo, Tim Grenzwert, Frank Fux, Bob Invert
 2014: Hauptstadtporno 6. Mit Maria Mia, Graf Porno XX, Jason Steel, Vivian Schmitt, Pornbella, Sybella, Lullu Gun, Ethan Schmit, Bob Invert, Tim Grenzwert
 2015: Hauptstadtporno 7. Mit Texas Patti, Sina Velvet, Dina Rush, Sunny Sin, Jason Steel, Fash, Ethan Schmitt, Heinrich Hammer, Tim Grenzwert, Maria Mia, Frank Fux
 2015: Hauptstadtporno 8. Mit Maria Mia, Jason Steel, Ethan Schmitt, Paula Rowe, Lance Hardwood, Honey Coxx, Samy Fox, Mika Olsson
 2015: Hauptstadtporno 9. Mit Maria Mia, Kitty Core, Jason Steel, Kookie Ryan, Lana Vegas, Elysia Sky, Ethan Schmidt, Anny Aurora
 2016: Hauptstadtporno 10. Mit Mareen Deluxe, Lena Lay, Maria Mia, Vicky Sun, Karen, Conny Dachs, Jason Steel, Aniken Uhlwalker, Kookie Ryan, Danny Bubbles, Kareem, Micha Stahl

Weblinks 
 Eintrag in der Internet Movie Database (englisch)

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
Deutscher Film